Софія Потоцька
 Софія Станіславівна Потоцька
 Олександра Потоцька
 Марія Клементина Потоцька
 Дельфіна Потоцька
 Потоцька Ірина Олександрівна (1916—2009) — радянська актриса, заслужена артистка РРФСР.
 Потоцька (Любомирська) Марія Федорівна (1773—1810) — відома у свій час красуня-полька, що послідовно була одружена з Антонієм Потоцьким, графом Валеріаном Зубовим і генералом Федором Уваровим.

Жіночі форми прізвищ